Кыкаёль — топоним в Республике Коми:

 Кыкаёль (приток Велью)
 Кыкаёль (приток Кыдрыма)

См. также 
 Восточный Кыкаёль